Möllerödssjö kan syfta på:
Möllerödssjö (Norra Åkarps socken, Skåne), sjö i Hässleholms kommun,  (20,5 ha)
Möllerödssjö (naturreservat), Strövområde och naturreservat i Hässleholms kommun, 
Mölleröds sjö, sjö i Östra Göinge kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn